На 2-х Азиатских пляжных играх, проходивших 8—16 декабря 2010 года в столице Омана — Маскате, Киргизию представлял один спортсмен, соревновавшийся в марафонском плавании. По итогам Игр сборная Киргизии не завоевала медалей.

Марафонское плавание

Примечания 

Киргизия на Азиатских играх
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2010 году